Черкасов, Иван:
 Черкасов, Иван Антонович (1692—1752/1758?) — русский государственный деятель, сподвижник Петра I, родоначальник баронского рода Черкасовых.
 Черкасов, Иван Иванович (1732—1811) — вице-адмирал Российской империи.
 Черкасов, Иван Максимович (1924—2014) — полный кавалер ордена Славы.